Aur Duri (Rambang Dangku), een plaats in Indonesië
Aur Duri (Kuantan Mudik), een plaats in Indonesië
Aur Duri (Sungai Penuh), een plaats in Indonesië